

Patronymie
 Elena Valenciano (1960- ) est une personnalité politique espagnole.
 Iván Valenciano (1972- ) est un footballeur colombien

Voir aussi
 Valenciano: mot italien de Valencien